F-шкала — тест на определение авторитарной личности.
 F-шкала (Шкала Фудзиты) — система классификации торнадо.